Ubud (plaats), plaats op Bali
 Ubud (onderdistrict)